Название  HMS Racehorse (скаковая лошадь) носили девять кораблей Королевского флота:

 HMS Racehorse — 8-пушечный приватир; захвачен у французов в 1757; в британской службе 18-пушечный шлюп; был в арктической экспедиции в 1773; переименован в HMS Thunder и переделан в бомбардирский корабль в 1775; захвачен французами в 1778 (возможно, он же переименован французами в Senegal, отбит и взорвался в 1780).
 HMS Racehorse — 10-пушечная шхуна; закуплена в 1776; уничтожена британцами в 1777 в зал. Делавэр. 
 HMS Racehorse — 14-пушечная шхуна, бывшее торговое судно Liberty; закуплена в 1779; разбилась в 1781.
 HMS Racehorse — 16-пушечный шлюп; спущен на воду в 1781; разобран в 1799.
 HMS Racehorse — 18-пушечный бриг-шлюп типа Cruizer; спущен на воду в 1806; разбился в 1822.
 HMS Racehorse — 18-пушечный шлюп; спущен на воду в 1830; превращен в угольный склад в 1860; продан в 1901.
 HMS Racehorse — деревянная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1860; разбилась в 1864 в Китае.
 HMS Racehorse — эскадренный миноносец типа Greyhound; спущен на воду в 1900; продан в 1920, перепродан и отправлен на слом в 1921.
 HMS Racehorse (H11) — эскадренный миноносец типа R; спущен на воду в 1942; продан в 1949.